Verna est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Salle de La Verna, une vaste salle souterraine dans le gouffre de la Pierre-Saint-Martin, sur la commune de Sainte-Engrâce.
 Verna ou Vernas, une commune française du  canton de Crémieu et du département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes

Prénom et patronyme 

 Verna, le prénom de Verna Sauventreen, personnage de la série L'Épée de vérité.

 la famille Dauphin de Verna, notamment :
 Jean-Marie Victor Dauphin de Verna (1775-1841), député du Rhône du  au 
 Joseph Dauphin de Verna (1744-1793 guillotiné à Lyon).
 le baron Louis Dauphin de Verna (1808-1895).
 Anna Cibotti Verna (1931-2021), femme politique américaine.

Divers 

 Hyundai Verna et Dodge Verna, marques de commercialisation d'une automobile Hyundai Motor.

Notes et références

Notes

Références